Uefa Europa League 2010/2011 är den andra upplagan av Uefa Europa League, tidigare Uefacupen. Turneringen spelades från 1 juli 2010 då första matchen av första kvalomgången spelades och avgjordes den 18 maj i och med finalen. Finalen spelades på Aviva Stadium i Dublin, Irland, som även är hemmaarena för Irlands landslag. Atlético Madrid var regerande mästare.

Kvalomgångar

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Playoff

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Slutspel

Slutspelsträd
I slutspelet spelar gruppettorna och grupptvåorna från Europa Leagues gruppspel, vilket är 24 lag. Till dessa 24 lag tillkommer även 8 grupptreor från gruppspelet av Champions League. Slutspelet består alltså av 32 lag.

Sextondelsfinaler 
De första matcherna spelades den 17 februari (Aris hemmamatch spelades den 15 februari) och de andra matcherna spelades den 24 februari 2011 (CSKA Moskva och Portos hemmamatcher spelades den 22 respektive 23 februari).

Åttondelsfinaler
De första matcherna spelades den 10 mars och de andra matcherna spelades den 17 mars 2011.

Kvartsfinaler 
De första matcherna spelades den 7 april och de andra matcherna spelades den 14 april 2011.

Semifinaler
De första matcherna spelades den 28 april och de andra matcherna spelades den 5 maj 2011.

Final 
Finalen spelades den 18 maj 2011 på Aviva Stadium i Dublin, Irland.

Se även 
 Uefa Champions League 2010/2011